Lone Oak (Californie), l'ancien nom de .
 Lone Oak, une ville du comté de Meriwether en Géorgie.
 , une communauté non incorporée du comté de Meriwether au Kansas.
 , une communauté non incorporée du comté de McCracken au Kentucky.
 Lone Oak Township, un township du comté de Bates dans le Missouri.
 , une communauté non incorporée du comté de Sequatchie au Tennessee.
 , une petite communauté du comté de Bexar au Texas.
 Lone Oak, une ville du comté de Hunt au Texas.
 , une communauté non incorporée du comté de Marshall en Virginie-Occidentale.